Einmarsch in die Tschechoslowakei oder Besetzung der Tschechoslowakei steht für:

 die Eingliederung des Sudetenlandes ins Deutsche Reich im Oktober 1938, siehe Sudetenkrise
 Besetzung des restlichen tschechischen Teils im März 1939, siehe Zerschlagung der Tschechoslowakei
 die Aktion der Warschauer-Pakt-Truppen im August 1968, siehe Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die ČSSR

Siehe auch: 
 Slowakisch-Ungarischer Krieg, Besetzung des östlichen slowakischen Teils 1939